Superligaen 2002-03 var den 13. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra 27. juli 2002 til 22. juni 2003.

FC København vandt mesterskabet og fik en plads i kvalifikationen til UEFA Champions League, mens Brøndby IF og Farum BK på anden- og tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen. Silkeborg IF og Køge BK rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.

Stillingen

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 2002/03 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 
 Peders Fodboldstatistik

2002-03
Fodboldsæson 2002-03